Holding company (anche solo holding) – nel diritto societario, società che possiede azioni o quote di altre società
 Holding oppure holding pattern – in aeronautica, circuito di attesa percorso da un aeromobile in volo che, per qualsiasi motivo, debba ritardare l'atterraggio
 Holding – nel football americano, fallo di trattenuta ai danni di un giocatore avversario
 Spacciatori (Holding) – episodio dell'ottava stagione di Beavis and Butt-head